Huapacal 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huapacal 2da. Sección, Huimanguillo, Tabasco, 
 Huapacal 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar